Свен Август Лагергрен (; , Ердсерум, лен Кальмар — , Вермдё) — шведский органист.

В 1871—1874 гг. учился в Стокгольмской Высшей школе музыки, по окончании курса остался преподавать гармонию. В 1881 году совершенствовал мастерство органиста в Берлине под руководством Эдуарда Роде и Карла Августа Хаупта. По возвращении в Стокгольм с 1882 года профессор органа. В 1884—1885 гг. опубликовал два сборника хоральных прелюдий, в 1894—1895 гг. вышел его учебник органного исполнительства в двух частях. Среди его учеников был, в частности, Отто Ульсон.

Примечания 

Органисты Швеции
Академические музыканты Швеции